Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1980 года — 13-ый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Градец-Кралове (Чехословакия) с 1 апреля по 7 апреля. Чемпионом Европы стала юношеская сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Норвегия выбыла в группу В.

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли с 4 по 8 марта 1980 года в югославском городе Есенице.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Австрия вышла в группу А, Нидерланды выбыли в группу C.

Группа C 
Матчи проходили в Фредериксхавне (Дания) с 29 марта по 3 апреля 1980 года.

Дания вышла в группу В.

Ссылки 
 Архив

Апрель 1980 года
Спорт в Чехословакии в 1980 году
Спорт в Дании в 1980 году
Спорт в Югославии в 1980 году
1980
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Дании
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Югославии
Чемпионаты Европы в 1980 году
Чемпионаты Европы в Дании
Чемпионаты Европы в Югославии
1980 год в Словении
Чемпионаты Европы в Чехословакии